Иммануи́л бен Яако́в Бонфи́с (, примерно 1300—1377) — еврейский  и , представитель прованской еврейской научной школы.

Биография 
Проживал вначале в городе Оранже, затем в Тарасконе.

Изучал астрономию и математику по трудам Леви бен Гершома и Ал-Баттани, преподавал математику.
В 1365 году подготовил в Тарасконе астрономические таблицы «Шесть крыльев» (), включавшие, помимо общеастрономических сведений, также данные для расчёта еврейского календаря.

Бонфис первым в Европе опубликовал (в трактате «Путь деления», ) довольно подробный набросок общей теории десятичных дробей, однако до трудов Симона Стевина эта теория не получила распространения. Бонфис сформулировал также правила действий со степенями (не только с положительными, но и с отрицательными показателями) и дал алгоритм извлечения квадратного корня из числа с любой точностью. Перевёл ряд научных трудов с латинского на иврит.

Некоторые труды Бонфиса были переведены на латинский и (в Византии) на греческий, однако вскоре были в большинстве забыты, хотя его астрономические таблицы использовались вплоть до XVII века. Вновь обнаружены и исследованы уже в XX веке.

На таблицах Бонфиса основывали свои расчёты сторонники ереси «жидовствующих» на Руси во второй половине XV века, епископ Геннадий даже направлял «латинщикам» в Рим письма с жалобами, что еретики пользуются «Шестокрылом» для предсказания своего торжества, по-видимому, вычисления прихода мессии.

Труды 
Большинство сохранившихся рукописей Бонфиса хранятся в Национальной библиотеке Франции, Париж.

Основные труды:
 «Шестокрыл» (Канфе нешарим; Крылья орла, ), в 6 книгах. Другое название: Шеш канафаим (шесть крыльев,  — имеется в виду шестикрылый серафим, Исайя 6:2). Главный астрономический труд Бонфиса; закончен в 1356 году.
 Дерек хиллук (Путь деления, ) — курс десятичной позиционной арифметики, включая десятичные дроби.
Другие труды:
 О соотношении между диаметром и окружностью круга, с приложением правил об извлечении квадратных корней и объяснения одного места в «Сефер Йецира».
 О движении планет.
 Об устройстве астролябии.
 Заметки о солнечном и лунном циклах.
 Заметки о 9 кометах.
 Астрологический трактат о семи созвездиях.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 BONFILS, IMMANUEL BEN JACOB  в Еврейской энциклопедии. 
 Трактат «Шесть крыльев», краткая заметка о Бонфисе.  



Персоналии:Иудаизм
Персоналии:История еврейского народа